Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2022 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du  au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les tenantes du titre et têtes de série 1 Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková déclarent forfait avant leur entrée en lice, la première d'entre elles ayant été testée positive à la Covid-19.

Lauréates 
Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic s'imposent de nouveau ensemble à Roland Garros après leur sacre en 2016, en dominant en finale Coco Gauff et Jessica Pegula. Il s'agit de leur  titre ensemble et de leur  et  sacre respectif en double dames. Avec cette victoire, elles soulèvent leur  et  trophée en Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2022
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2022